Босолей () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Босолей.

Площадь коммуны — 2,79 км², население — 13 416 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 13 272 человека (2012), плотность населения — 4757,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2015 году составляло — 13 742 человека.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 8831 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 6725 были экономически активными, 2106 — неактивными (показатель активности 76,2 %, в 1999 году — 73,0 %). Из 6725 активных трудоспособных жителей работали 6049 человек (3146 мужчин и 2903 женщины), 676 числились безработными (272 мужчины и 404 женщины). Среди 2106 трудоспособных неактивных граждан 780 были учениками либо студентами, 604 — пенсионерами, а ещё 722 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 6323 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 14 221,0 человек. При этом медиана доходов составила 18 тысяч 623 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Босолей